Ла Зета има више значења:

 Ла Зета (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Зета (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику